Уи́льям Сме́лли (Сма́йли;  ; 1740, Эдинбург, Шотландия, Великобритания — 24 июня 1795, там же) — шотландский историк, энциклопедист, составитель и главный редактор первого издания «Британской энциклопедии» (1768—1771).

Биография 
Родился в семье каменщика. Учился в приходской церкви, эдинбургской . В возрасте 12 лет стал учеником печатника. Посещал лекции в Эдинбургском университете.

В 1760-х годах стал владельцем типографии на Энкор-Клоуз () в районе эдинбургской Королевской Мили. В 1768—1771 годах опубликовал первое издание «Британской энциклопедии», составленной по заказу книготорговца Колина Макфаркара и гравировщика Эндрю Белла. В 1787 году издал собрание стихотворений своего друга Роберта Бёрнса. Публиковал произведения других известных современников — поэта Роберта Фергюссона (1750—1774), историка Уильяма Робертсона (1721—1793), экономиста Адама Смита (1723—1790).

В 1779 году издал двухтомную «Философию естествознания» (). В 1780 году основал Общество антикваров Шотландии (). С 1781 года — директор Эдинбургского музея естественной истории (). Собрал материал для первого «Статистического отчёта о Шотландии» (), впоследствии изданного шотландским экономистом  (1754—1835).

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Эдинбурге
Умершие в Эдинбурге
Историки Шотландии
Редакторы Великобритании
Члены Эдинбургского королевского общества
Сотрудники Британской энциклопедии